Самчу́к — украинская фамилия. Известные носители:

 Самчук, Василий Иванович (1880—?) — член IV Государственной думы от Волынской губернии, крестьянин.
 Самчук, Иван Аникеевич (1912—1988) — советский военный деятель, гвардии полковник, мемуарист.
 Самчук, Павел Николаевич (в монашестве Паисий, 1930—2008) — архиепископ Русской Православной Церкви.
 Самчук, Улас Алексеевич (1905—1987) — украинский прозаик, журналист и публицист, коллаборационист с нацистской Германией.